Пламен Марков може да се отнася за:

 Пламен Марков (режисьор), български режисьор (р. 1955)
 Пламен Марков (футболист), български футболист и треньор (р. 1957)

Вижте също 
 Марков